

Радиопостановки

Телевизионные пьесы

Кинофильмы

Телевизионный сериал «Мисс Марпл» (Великобритания; 1984—1992) 
В роли Джейн Марпл — Джоан Хиксон (Joan Hickson). Производство «BBC» (Великобритания). Все серии сняты по одноимённым романам.

Телевизионный сериал «Пуаро Агаты Кристи» (Великобритания; 1989—2013) 
Производство «LTW» («London Weekend Television»), продюсер Брайн Истмен (Carnival Film). Первый и второй сезон снимались для канала «ITV» компании «ITN», на котором впоследствии в первый раз увидели свет.

Сериал снимался с 1988 по 1995 годы, состоит из 5 сезонов. Всего было снято 44 серии, впоследствии также появились полнометражные версии.

Сериал удостоился 4 премий Британской киноакадемии («BAFTA») и был 5 раз номинирован на неё.

Кристофер Ганнинг был номинирован на премию «Ivon Novello» за музыку к сериалу и фильмам. Дэвид Суше три года подряд (с 1989 по 1992 годы) номинировался на премию «BAFTA» за роль Эркюля Пуаро, но так ни разу её не получил. Хью Фрейзер получил премию «BAFTA» за роль капитана Артура Гастингса.

В ролях: Эркюль Пуаро — Дэвид Суше, капитан Гастингс — Хью Фрейзер, старший инспектор Джепп — Филип Джексон, мисс Фелисити Лемон — Полин Моран.

Телевизионный сериал «Мисс Марпл Агаты Кристи» (Великобритания; 2004—2013) 
В роли Джейн Марпл — Джеральдин Макьюэн (Geraldine McEwan).

Производство компаний «Granada», «Agatha Christie Ltd», «WGBH» (Бостон). Серии сняты по мотивам одноимённых романов.

В роли Джейн Марпл — Джулия Маккензи.

Производство компаний «Granada», «Agatha Christie Ltd», «WGBH» (Бостон). Серии сняты по мотивам одноимённых романов.

Агата Кристи